Hoppenrade è il nome delle seguenti località:
 Hoppenrade – comune tedesco
 Hoppenrade – frazione del comune tedesco di Löwenberger Land
 Hoppenrade – frazione del comune tedesco di Plattenburg
 Hoppenrade – frazione del comune tedesco di Wustermark